Der Kurschatten bezeichnet:
 Der Kurschatten (1984), sowjetischer Spielfilm von Wladimir Menschow
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Der Kurschatten, deutscher Spielfilm von Vera Loebner